Ниммо () — английская фамилия. Известные носители:

 Ниммо, Брэндон (род. 1993) — американский бейсболист.
 Ниммо, Дженни (род. 1944) — британский детский писатель.
 Ниммо, Джозеф (?—1854) — британский ботаник.